Xerrac, serra de mà, feta amb una fulla d'acer de forma trapezoïdal
 Xerrac musical, serra de mà, que tocada amb arc, és capaç de fer un perfecte glissando, amb un to eteri, molt similar al theremin.
 Xerrac (instrument), instrument de percussió tradicional de Mallorca.
 Xerrac o carrau, instrument idiòfon consistent en un mànec que passa pel centre d'una roda dentada que rasca una làmina de fusta fixa